Piering ist der Ortsname von

 Piering (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Piering (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Piering (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Piering (Salching), Ortsteil der Gemeinde Salching, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Piering (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Piering (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Piering (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Biering